Togbo peut désigner :
 les Togbo, un peuple d'Afrique centrale
 le togbo, une langue adamawa-oubanguienne